Онтанас () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бургос, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 10,218 км². Население — 60 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 

Муниципалитеты Бургоса